Duplex peut faire référence à :
 duplex, un type de canal de communication,
 duplex, un dispositif mettant en relation deux plateaux de télévision ou de radio situés à des endroits différents,
 duplex, un logement constitué de deux étages réunis par l'intérieur, au sein d'un même immeuble,
 TGV Duplex, les trains à grande vitesse à deux niveaux de la SNCF,
 Le Duplex A86, un tunnel autoroutier,
 Duplex, un téléfilm de Michel Lang diffusé en 1991,
 Un duplex pour trois (Duplex en anglais), un film de Danny DeVito de 2003,
 Viens dans mon Duplex, une chanson du chanteur Francky Vincent,
 Acier duplex, un type d'acier inoxydable,
 Google Duplex, assistant proposé par Google capable de passer des appels téléphoniques.

Catholicisme 
Selon les bréviaires, le nom des solennités varie : totum duplex chez les dominicains ou festum duplex dans le rite romain duplex majus chez les carmélites. Chez les cisterciens on parle plutôt de Festum sermonis majus.

Dans le rite dominicain on distingue aussi d'autres rangs : duplex, semi-plex et simplex.

Problème d'échecs 
 Un problème d'échecs qui comporte l'indication duplex est un problème d'échecs dans lequel il y a une solution avec les blancs qui commencent et une solution avec les noirs qui commencent. Ce type d'énoncé est essentiellement utilisé dans les mat aidés.

Voir aussi 
Joseph François Dupleix
 ,
 ,